Джавадзаде — азербайджанская фамилия.

Известные представители:
 Джавадзаде, Мирмамед Джавад Оглы (1927—2008) — уролог, академик НАН Азербайджана и АМН СССР.
 Джавадзаде, Самир Рафик оглы (род. 1980) — азербайджанский эстрадный певец, участник Евровидения-2008.